STR bzw. Str steht für:
 Stuttgart (DE STR nach UN/LOCODE)
 Flughafen Stuttgart (IATA-Code)
 Trier Hauptbahnhof (DS100-Code)
 Short tandem repeat, die Wiederholung kurzer Basenpaar-Muster in der Genetik
 Sicherheitstreppenraum, im Fachgebiet baulicher Brandschutz
 Sozialtherapeutisches Rollenspiel, eine psycho-soziale Behandlung und Reifungshilfe
 Stärke, ein Energiespeicher in pflanzlichen Zellen
 Straße, befestigter Verkehrsweg (lat. [via] strata „gepflasterter Weg“)
 Straßenbahn, ein Transportmittel im Stadtverkehr des öffentlichen Personennahverkehrs
 Suspend to RAM, den Energiesparmodus, siehe Bereitschaftsbetrieb#Computer
 Stirred Tank Reactor, der diskontinuierliche, ideale Rührkessel, siehe Idealreaktor
 String, eine Folge von Zeichen, siehe Zeichenkette
 Save the Ring, Zusammenschluss von Interessengemeinschaften zur Erhaltung des Nürburgrings 
 Statybos Techninis Reglamentas, Bauregeln in Litauen (analog zur DIN in Deutschland)

STr steht für:
 Schlauchtrupp

StR steht für:
 Studienrat
 Stadtrat
 Steuerrecht

str steht für:
 Steradiant, ein veraltetes, früher in Deutschland und Italien verbreitetes Einheitenzeichen für Winkel der SI-Einheit
 Northern Straits Salish (ISO-639-3-Code), eine der Salish-Sprachen an der amerikanischen Westküste

Siehe auch:

Abkürzung